Allegiance kan syfta på:

 Allegiance (album) – ett album av Firewind, utgivet 2006
 Allegiance (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2015